Reute (Breisgau), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Reute (Appenzell Ausserrhoden), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Appenzell Ausserrhoden

Zie ook
Reutte (doorverwijspagina)